Velika nagrada Francije 1957 je bila četrta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1957. Odvijala se je 7. julija 1957.

Luigi Musso je prvič v karieri postavil najhitrejši krog, Mike MacDowel in Herbert MacKay-Fraser pa sta odpeljala svojo edino dirko v karieri.

Dirka 

|-
! 1
| 2
|  Juan Manuel Fangio
| Maserati
| 77
| 3:07:46,4
| 1
| 8
|-
! 2
| 10
|  Luigi Musso
| Ferrari
| 77
| + 50,8 s
| 3
| 7
|-
! 3
| 12
|  Peter Collins
| Ferrari
| 77
| + 2:06,0
| 5
| 4
|-
! 4
| 14
|  Mike Hawthorn
| Ferrari
| 76
| +1 krog
| 7
| 3
|-
! 5
| 6
|  Harry Schell
| Maserati
| 70
| +7 krogov
| 4
| 2
|-
! 6
| 4
|  Jean Behra
| Maserati
| 69
| +8 krogov
| 2
| 
|-
! 7
| 24
|  Mike MacDowel Jack Brabham
| Cooper-Climax
| 68
| +9 krogov
| 15
| 
|-
! Ods
| 8
|  Carlos Menditeguy
| Maserati
| 30
| Motor
| 9
| 
|-
! Ods
| 18
|  Stuart Lewis-Evans
| Vanwall
| 30
| Krmiljenje
| 10
| 
|-
! Ods
| 20
|  Roy Salvadori
| Vanwall
| 25
| Motor
| 6
| 
|-
! Ods
| 28
|  Herbert MacKay-Fraser
| BRM
| 24
| Prenos
| 12
| 
|-
! Ods
| 16
|  Maurice Trintignant
| Ferrari
| 23
| El. sistem
| 8
| 
|-
! Ods
| 22
|  Jack Brabham
| Cooper-Climax
| 4
| Trčenje
| 13
| 
|-
! Ods
| 30
|  Horace Gould
| Maserati
| 4
| Pog. gred
| 14
| 
|-
! Ods
| 26
|  Ron Flockhart
| BRM
| 2
| Trčenje
| 11
| 
|}

Viri 
 

Formula 1 sezona 1957
1957